Ace in the Hole (sinngemäß übersetzt: Ass im Ärmel) bezeichnet:
 Ace in the Hole (1942), US-amerikanischer Animationskurzfilm von Alex Lovy
 Ace in the Hole (1951), deutscher Titel Reporter des Satans, US-amerikanischer Spielfilm von Billy Wilder
 Ace in the Hole (2009), US-amerikanischer Fernsehfilm von Ted Wass
 Ace in the Hole (Band), US-amerikanische Countryband
 Ace in the Hole (Jazz-Standard), Jazz-Standard von George D. Mitchell & James E. Dempsey aus dem Jahr 1909